Okuno kan som auktorsförkortning betyda:

 Junji Okuno
 Haruo Okuno

Robotskapade auktorsförkortningar